Санкт-Йозеф (Вестштайермарк) () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Дойчландсберг.  . Официальный код  —  6 03 26.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Линдшингер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии